Nairz ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Nairz (* 1936), österreichischer Bobfahrer
 Wolfgang Nairz (* 1944), österreichischer Bergsteiger